Gibson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Gibson Island (Glynn County, Georgia)
 Gibson Island (Talbot County, Georgia)
 Gibson Island (Maryland)
 Gibson Island (Ohio)
 Gibson Island (Oregon)

in Kanada:
 Gibson Island (Nunavut)

in Australien:
 Gibson Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Easter Group